Vojnovac je malo mjesto u općini Josipdol, smješteno između Plaškog i Josipdola.

Stanovništvo

Izvor

 CD rom: "Naselja i stanovništvo RH od 1857-2001. godine", Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2005.

Naselja u Karlovačkoj županiji